Drwalew peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne
 Drwalew, village de la voïvodie de Łódź
 Drwalew, village  de la voïvodie de Mazovie